70-я дивизия — наименование дивизии в вооружённых силах различных государств.

Россия
 70-я пехотная дивизия (Российская империя) (1914—1918)
 70-я стрелковая дивизия (1-го формирования) (1934—1942)
 70-я стрелковая дивизия (2-го формирования) (1943—1945)
США
 70-я пехотная дивизия (США) — «Дивизия Первопроходец» (Trailblazer Division).
Германия
 70-я пехотная дивизия (вермахт) — «Дивизия белого хлеба».